Натуральне число 2034
 2034 рік до нашої ери
 2034 рік нашої ери